Carpio est un nom propre hispanique.

Patronyme 

 Esteban Carpio (1978-), meurtrier américain ;
 Jorge Carpio (1932-1993), éditeur de journaux et homme politique guatémaltèque ;
 Luzmila Carpio (1954-), chanteuse bolivienne ;
 Mercedes Mígel Carpio (1979-), alias Vega, auteur-compositrice-interprète espagnole ;
 Ramiro de León Carpio (1942-2002), président du Guatemala ;
 Salvador Cayetano Carpio (1918-1983), personnalité politique et dirigeant syndical du Salvador ;
 Teresa Victoria Carpio, alias T.V. Carpio, actrice et chanteuse américaine.

Personnage légendaire 
 Bernardo del Carpio, héros légendaire espagnol du

Toponyme 

 Carpio, commune de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Carpio de Azaba, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Diego del Carpio, commune de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 El Carpio, ville de la province de Cordoue dans la communauté autonome d'Andalousie ;
 El Carpio de Tajo, commune de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;

 Carpio, ville du comté de Ward, dans l’État du Dakota du Nord.

Architecture 
 Palais des marquis du Carpio, palais et maison fortifiée de Cordoue, dans la communauté autonome d'Andalousie, en Espagne

Zoologie 
 Carpio, nom latin de la 
 Carpio kollarii, nom latin de la carpe de Kollar
 Cyprinus carpio carpio, sous-espèce issue d'élevages de la forme sauvage qui est la carpe commune

Patronyme hispanique
Toponymie espagnole